Ortiga ou Urtiga, uma planta da família das Urticaceae
Cnidoscolus urens, uma planta da família das Euphorbiaceae

Localidades

 Ortiga (Fátima)
 Ortiga (Mação)

Património
 Santuário de Nossa Senhora da Ortiga

Pessoas
 Heráclito Cunha Ortiga
 Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga

Desambiguação